Дефремери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дефремери, Пётр (?—1737) — капитан Российского императорского флота, исследователь Каспия. 
 Дефремери, Шарль (1822—1883) — французский востоковед (арабистика, иранистика).